Tóth Miklós
 Tóth Miklós (1833–1882) görögkatolikus püspök
 Tóth Miklós (1904–1975) vígjáték, operett- kabaré- és forgatókönyvíró
 Tóth Miklós (1938–2010) orvos, biokémikus
 Tóth Miklós (1945) labdarúgó (Egri Dózsa)
 Tóth Miklós (1950) biológus, entomológus, az MTA levelező tagja
 Tóth Miklós (1950) belgyógyász, Szigetvári Kórház Addiktológiai Rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa 
 Tóth Miklós (1961–2022) billentyűs, dalszerző (Rolls Frakció)
 Tóth Miklós (1961) tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Sporttudományi Társaság alelnöke, a MOB diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős szakmai tagozat elnöke
 Tóth Miklós (1967) rendező
 Tóth Miklós (1969) labdarúgó (Diósgyőri VTK, Győri ETO, Haladás, FC Sopron)
 Tóth Miklós (?) építészmérnök, a 16. kerület főépítésze

hasonló nevűek
 Tóth-Máthé Miklós (1936–2019) író, drámaíró, színész (színészként az 1970-es évekig használt, születési neve: Tóth Miklós)
 Tóth Páll Miklós (1944) erdélyi magyar színész, rendező

Jegyzetek